Bredenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Ingo Bredenbach (* 1959), deutscher Organist und Kirchenmusiker
 Matthias Bredenbach (1499–1559), deutscher katholischer Humanist und Pädagoge
 Tilmann Bredenbach (1526–1587), deutscher katholischer Theologe und Geistlicher